Korczówka (ukr. Корчівка) – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Корчівка (Korczówka) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon radziechowski